Тимур Аджар (; род. 22 декабря 1979, Мюнхен) — турецкий актёр.

Биография 
Тимур Аджар, проведший детство в Германии, после землетрясения 17 августа 1999 года поселился в Карасуйском районе Сакарьи, родном городе его семьи. Происхождение его семьи грузинского происхождения основано на Артвине. Он является одним из основателей Moda Sahnesi. Он увлёкся театром в 1999 году и учился в Университете 9 Эйлюл. Он стал известен благодаря участию в таких сериалах, как «Пулевое ранение», «Европейская сторона», «Остановка „Акация“» и «Ящерица». В 2013 году исполнил роль Мурата в сериале «Бебек Иши». Он сыграл роли Ящерицы, Зия Учителя и Чёрного Фарука в сериале «Ящерица» и покинул сериал в конце второго сезона. Помимо театра, его основным увлечением является музыка. Артист женился в 2007 году и развёлся в 2009-м. Он женился на Эде Озеркан в июле 2016 года. У него родилась дочь Элиз Аджар.

Фильмография